Награда Бостонског друштва филмских критичара за најбољу глумицу у споредној улози () признање је које  додељује Бостонско друштво филмских критичара од свог оснивања 1981. године.

Добитнице

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Спољашње везе 

Глумица, споредна